(nommé d'après la localité de Caieiras où ses fossiles ont été retrouvés) est un genre éteint de dinosaures Titanosauria de la formation Serra da Galga (anciennement une unité de la formation Marília) du Brésil, datant du Crétacé supérieur. Le type et la seule espèce est .

Découverte et dénomination 
Des années 1940 aux années 1960, le paléontologue Llewellyn Ivor Price a excavé plusieurs séries de fossiles de Titanosauria dans la localité de « Caieiras » de la formation Serra da Galga à Minas Gerais, Brésil, et il a découvert l'holotype de Caieiria vers 1957. Deux d'entre eux, la « série B » ou MCT 1488-R et la « série C » ou MCT 1490-R, ont été nommés les holotypes de deux genres de Titanosauria : Trigonosaurus et Baurutitan respectivement. Les descripteurs de Trigonosaurus ont également désigné une série de dix vertèbres caudales, MCT 1719-R, comme le paratype de leur nouveau genre. D'autres Titanosauria du site BR-262 de la même localité ont été signalés par  et ses collègues en 2022, et à la lumière de ces nouvelles preuves, ils ont reconsidéré MCT 1488-R comme un spécimen de Baurutitan et ont donc synonymisé Trigonosaurus avec lui. Ils ont également séparé la queue de Trigonosaurus et l'ont nommée comme l'holotype d'un nouveau genre et d'une nouvelle espèce, Caieiria allocaudata. Le nom générique « Caieiria » honore la localité de Caieiras tandis que le nom spécifique « allocaudata » signifie « queue étrange », en référence à son anatomie inhabituelle.

Description 

Les auteurs descripteurs ont indiqué deux traits par lesquels Caieria se distingue de Baurutitan britoi, Uberabatitan ribeiroi et Gondwanatitan faustoi. Les vertèbres caudales possèdent des processus latéraux robustes qui sont étendus verticalement à presque la moitié de la hauteur de leurs centres. Les vertèbres caudales antérieures présentent une profonde excavation entre la lame postzygapophysaire et la lame centrodiapophysaire.

Classification 
Silva Junior  ont effectué une analyse phylogénétique des Titanosauria incluant à la fois Caieiria et Baurutitan, ce dernier incorporant des informations sur Trigonosaurus. Les deux taxons ont été trouvés dans un clade à la base des Aeolosaurini, qui, comme beaucoup d'autres analyses, sont trouvés dans les Rinconsauria. Leur cladogramme est présenté ci-dessous :

Selon PBDB, Aeolosaurini ne fait plus partie des Rinconsauria, mais des Colossosauria. Ce qui donne le cladogramme ci-dessous :

Paléoenvironnement 
La paléofaune de la formation Serra da Galga était à l'origine considérée comme provenant de la formation Marília, avant que son lit fossilifère ne soit séparé en une autre formation en 2020. Outre Baurutitan et Caieiria, les autres animaux de cette formation comprennent l'Unenlagiinae Ypupiara et les Crocodylomorpha Itasuchus, Peirosaurus et Uberabasuchus.

Publication originale

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

Titanosauria
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2022
Paléontologie au Brésil